Romy – nagroda telewizyjna przyznawana na cześć Romy Schneider
 Romy – dieriewnia w zachodniej Rosji, w obwodzie smoleńskim